Korzec – dawna jednostka objętości

 Korzec – miasto na Ukrainie
 Korzec – osada w Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Barwice